Лондонский договор 1518 года () — пакт о ненападении между основными европейскими странами. Подписавшими его сторонами были Англия, Бургундия, Испания, Нидерланды, Папское государство, Священная Римская империя и Франция. Все они согласились не нападать друг на друга и помогать всем, кто подвергся нападению.

Договор был разработан кардиналом Вулси и подписан послами заинтересованных стран в Лондоне. Папа римский Лев X первоначально призывал к 5-летнему миру, в то время как европейские монархи помогли ему дать отпор растущей власти Османской империи, которая вторглась на Балканы. Вместо этого Вулси очень хотел заключить прочный мир и убедил Генри избежать войны и пойти по более дипломатическому пути во внешних делах.

В течение XV столетия мир был установлен в течение полувека на Апеннинском полуострове, который был разделен на много маленьких городов-государств. Только небольшая война между Венецией и папством за контроль над Феррарой привела к временному провалу в мире. Этот мирный период закончился вторжением французов в 1494 году. Последовала череда незначительных конфликтов, и в 1518 году политические возможности мирного договора казались реальными.

Все европейские страны, за исключением исламской Турции, были приглашены в Лондон (в то время Россия считалась частью не Европы, а Азии). Договор рассчитывал связать 20 ведущих государств Европы в мире друг с другом и, таким образом, положить конец войне между государствами Европы. В октябре 1518 года оно было инициировано между представителями Англии и Франции. Затем его ратифицировали другие европейские государства и папа римский.

Соглашение создало оборонительную лигу, основанную на следующем: cогласно условиям, государства, проводящие активную внешнюю политику, не только придерживаются позиции ненападения, но и обещают вести войну против любого государства, нарушившего условия договора. В то время это считалось триумфом Томаса Уолси и позволило Генриху VIII значительно повысить свою репутацию в европейских политических кругах до такой степени, что Англию стали рассматривать в качестве третьей крупной державы.

Мир, достигнутый договором, длился очень недолго. Войны разразились в течение нескольких лет, включая войны между Данией и Швецией и между союзом Англии и Испании против Франции. Однако движение за мир продолжалось в течение следующих столетий и стало частью движения Просвещения в XVIII веке.

См. также 
 Священная лига

1518 год
1518 год в Англии
Международные договоры Франции
Международные договоры Англии
Международные договоры Нидерландов
Международные договоры Бургундии
Международные договоры Священной Римской империи
Международные договоры Испании
Международные договоры XVI века
Международные договоры Папского государства
Договоры по алфавиту